Рончевский — фамилия; имеет женскую форму Рончевская.
 Рончевский, Константин Игнатьевич (1875—1935) — русский и латвийский скульптор и архитектор.
 Рончевская, Людмила Алексеевна (1907—1995) — российская советская художница, живописец, член Санкт-Петербургского Союза художников.